Да́гмар Фре́дерик (, урожденная Шульц; род. 15 апреля 1945, Эберсвальде) — немецкая эстрадная певица и актриса.

Биография 

Родилась в Эберсвальде в семье директора зоопарка. С 1967 года выступала в берлинском Фридрихштадтпаласе. В 1969-1975 годах выступала в дуэте с Зигфридом Уленброком.

Была участницей теле- и радиопередач в СССР: «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» и «Поющие меридианы».

Незадолго до смерти Ивицы Шерфези выступала с ним в Дубровнике (2004 год).

Бывший муж — Райнер Котте ().

Награды 
 1978: Международный фестиваль песни в Сопоте (Польша) — II место в конкурсе «Интервидения» (песня Was halten sie vom tango)
 1981: Гран-При фестиваля «Золотой Орфей» (Болгария)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Дагмар Фредерик

Артисты, известные под псевдонимами
Певцы и певицы Германии
Актрисы Германии